

Cinema 
Buried Alive – cortometraggio del 1908 diretto da Van Dyke Brooke
Buried Alive – film del 1917 diretto da Wallace Reid
 Scacco al patibolo (Buried Alive) – film del 1939 diretto da Victor Halperin
 Sepolti vivi (Buried Alive) – film del 1990 diretto da Gérard Kikoïn
 Strategia di una vendetta o Sepolto vivo (Buried Alive) – film del 1990 diretto da Frank Darabont
 Morte apparente (Buried Alive 2) – film del 1997 diretto da Tim Matheson
 Buried Alive – film del 2007 diretto da Robert Kurtzman

Musica 
 Buried Alive – gruppo musicale metalcore statunitense
 Buried Alive – traccia dell'album Black Metal dei Venom del 1982
 Buried Alive – album dei The Pagans del 1986
 Buried Alive – traccia dell'album Black Mass dei Death SS del 1989
 Buried Alive – video dei Sex Pistols del 1991
 Buried Alive – traccia dell'album Dehumanizer dei Black Sabbath del 1992
 Buried Alive – video dei Forgotten Rebels del 1994
 Buried Alive – album degli Änglagård del 1996
 Buried Alive – traccia dell'album Return to the Centre of the Earth di Rick Wakeman del 1999
 Buried Alive – traccia dell'album Blackout dei Dropkick Murphys del 2003
 Buried Alive: Live in Maryland – album dei The New Barbarians del 2006
 Buried Alive – album dei Sentenced del 2006
 Buried Alive – traccia dell'album Blackbird degli Alter Bridge del 2007
 Buried Alive – traccia dell'album Tales of the Crown degli Axel Rudi Pell del 2008
 Buried Alive – traccia dell'album Motörizer dei Motörhead del 2008
 Buried Alive – singolo dell'album Nightmare degli Avenged Sevenfold del 2010

Televisione 
 Sepolto vivo (Buried Alive) – episodio della seconda stagione di Seven Days

Altro 
 Buried Alive Match – stipulazione di match di wrestling